Acquafredda – comune della provincia di Brescia
 Acquafredda – frazione di Maratea, in provincia di Potenza
 Acquafredda – frazione di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza